Геоторията е теоретично понятие, въведено от съветския учен Алаев през 1983. В него се включват усвоените и обитаеми области от геосферата, като това са ниските слоеве на атмосферата, най-горните слоеве на хидросферата, цялата педосфера, биосфера, както и най-горните пластове на литосферата. В допълнение към това Алаев казва, че в геоторията на държавите освен посочените неща се включват намиращите се извън нея дипломатически консулства, самолети, кораби, тръбопроводи и т.н.

Източници 

Социално-икономическа география